Mateu Ciurana i Xirgo (Caldes de Malavella, 21 d'agost de 1959) és un periodista de ràdio, cineasta, escriptor i gestor cultural. El segon cognom és Xirgo, amb "o" (El sistema no permet modificar el títol)

Treballa a la ràdio des de 1982, des de llavors ha passat milers d'hores davant dels micròfons de Radio Cadena a Girona, Ràdio 4 a Barcelona, Ràdio Nacional, Ràdio Girona-Cadena Ser, OnaGirona (de la que va ser director fundador) i Ona Catalàna (de la que va ser cap de programes fundador). En els darrers anys des de la seva productora VEINÀLIA PRODUCCIONS, SLU s'ha dedicat a la gestió d'emissores de proximitat com QuartFM, CaldesFM o fent programes magazine a Ràdio Cassà.

És director del Centre Cívic i Cultural La Sitja (Ajuntament de Fornells de la Selva) des de gener de 2010. És director i guionista de diversos curtmetratges, autor de diversos llibres i gerent de la productora audiovisual Veinàlia Produccions. www.veinalia.cat

Curtmetratges escrits i dirigits
 Llatzer (2013), Diògenes, el gos (2014), Bernadeta (2015), amb Casandra Lungu i Xavier Sardà,La senyora de la 212 (2016)La Roda (2017), presentat al festival Cinemistica de 2018.,En Venda (2018)Els homes també canvien bolquers (2018), premi Miquel Porter i Moix al festival Correcurts.,Juan Palomo (2020)
 I els documentals de llargmetratge Fornells, memòria viva (2019) i Memòries de l'Àigua (2021)
Obra escrita

 La Copa de Caldes (Curbet Editors, 2019) Novel·la
 Bernadeta, historia de passió i mort (Brau Editors, 2021) Novel·la
 Caldes Desapareguda (Efadós, 2021) Juntament amb Marc Martínez

Referències

Bibliografia 
 

Caldencs de Caldes de Malavella
Guionistes de cinema catalans
Ràdio a Catalunya
Periodistes de la Selva
Guionistes catalans del sud
Directors de cinema catalans del sud
Artistes de la Selva
Productors de cinema catalans del sud contemporanis